Inghirami ist ein Einschlagkrater am westlichsten Rand der Mondvorderseite, südlich des Kraters Piazzi und westlich von Schickard.
Der Krater ist sehr stark erodiert.

Vom Nordwestrand des Kraters ausgehend verläuft in nordwestlicher Richtung auf das Mare Orientale zu das nach dem Krater benannte Mondtal Vallis Inghirami.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Astronomen Giovanni Inghirami offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Inghirami auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)